Herrarnas super-G vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2021 arrangerades den 11 februari 2021 i Cortina d'Ampezzo i Italien. Det var mästerskapets andra tävling, den första för herrar. 56 utövare från 24 länder deltog.

Världsmästare blev Vincent Kriechmayr från Österrike som därmed tog sitt första guld och tredje medalj i världsmästerskap. Silvermedaljör blev Romed Baumann från Tyskland som tog sin tredje VM-medalj i karriären, den första sedan 2013 och den första som representant för Tyskland (tidigare tävlande för Österrike). Bronsmedaljör blev Alexis Pinturault från Frankrike som tog sin femte VM-medalj, hans första medalj på ett stort mästerskap i en fartgren bortsett från alpin kombination.

Regerande världsmästare från 2019 var Dominik Paris från Italien, medan regerande silvermedaljörer var Johan Clarey från Frankrike och Kriechmayr, som delade på medaljen. Kriechmayr tog i och med guldet sin andra raka VM-medalj i super-G. Paris slutade på en femteplats och Clarey körde ur.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:00 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2021